« Qui Qu'en Grogne » est une expression française du Moyen Âge par laquelle l'auteur d'un acte répondait à ceux qui élevaient des protestations contre cet acte : . Ainsi, de nombreux ouvrages fortifiés médiévaux portent ce nom en souvenir de la grogne que leur construction avait suscitée : en effet, ces ouvrages étaient souvent destinés à tenir en respect le bourg ou la ville où ils étaient édifiés.

Dans le même esprit, « Qui Qu'en Grogne ! » était le cri de guerre des marins corsaires.

Toponymes 
 La rue Qui qu'en grogne est une rue de Toul.
 La rue Quiquengrogne était une ruelle du quartier du Pollet, à Dieppe.
 L'avenue Qui qu'en grogne est une avenue de la ville de Carentan dans la Manche, où se situe l’hôpital local.

Monuments 
 Le château de Qui qu'en grogne est un château à Moyen (Meurthe-et-Moselle).
 La tour Qui Qu'en Grogne est une tour du château des ducs de Bourbon, à Bourbon-l'Archambault.
 La tour Quiquengrogne est une tour du château de Saint-Malo (début du ).
 Le manoir Quiquengrogne est un manoir à Honfleur, construit à l'époque de Louis XIII, sur les ordres de Jean de Boisseret marquis d'Herblay.
 Le manoir de Qui-Qu'en-Grogne est un manoir à Saint-Brieuc.
 Le moulin de Quiquengrogne était un moulin en bas du château de Conflans à Charenton-le-Pont, qui fut le sujet d'une gravure de François Boucher.

Œuvres littéraires 
 La Quiquengrogne est le titre d'un roman projeté de Victor Hugo, qui devait venir compléter la vision hugolienne du Moyen Âge dont Notre-Dame de Paris aurait constitué le premier volet. Ce roman, longtemps annoncé mais jamais écrit, a fini par représenter au  l'archétype de l'arlésienne en matière littéraire.
 La Quiquengrogne est le titre d'un roman d'Émile Chevalet (1845).
 Qui qu'en grogne est le titre d'un roman de Nicole Louvier (1953).

Autre 
 La verrerie Quiquengrogne était une verrerie installée à Wimy (Aisne).

Avec une autre graphie :
 les Moulins de Quincangrogne à Montévrain et Mérillac ;
 rue Quincangrogne à Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados), où est situé le cimetière américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 la rue Quincangrogne, au centre-ville de Bayeux (Calvados), est proche de la rue Saint-Malo, ville dans laquelle se trouve une tour Quic-en-Groigne (ancien musée de cire).

Expression française